Lázár Tibor (1929) gépészmérnök
 Lázár Tibor (?) zenész
 Lázár Tibor (?) településrendező építészmérnök